Fastenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Raimund Fastenbauer (* 1950), österreichischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Verena Fastenbauer (* 1976), österreichische Badmintonspielerin